

Germania
 Weißwasser/Oberlausitz – città del circondario di Görlitz (Sassonia)

Repubblica Ceca
 Weißwasser, oggi Bělá pod Bezdězem – città in Boemia Centrale (distretto di Mladá Boleslav)
 Weißwasser, oggi Bílá Voda – comune nella regione di Olomouc (distretto di Jeseník)